Belgium kan syfta på:

USA

 Belgium, Illinois, ort i Vermilion County, 
 Belgium, West Virginia, ort i Tayloor County, 
 Belgium, Wisconsin (ort), ort i Ozaukee County, 
 Belgium, Wisconsin (stad), ort i Ozaukee County, 
 Belgium Township, Minnesota, ort i Polk County,